Miejscowości w USA
 Saco – miasto w stanie Maine, w hrabstwie York
 Saco – miejscowość w stanie Montana, w hrabstwie Phillips
 Saco – obszar niemunicypalny w Kern County, w Kalifornii